Военно-морские силы Хорватии () — один из трёх видов вооружённых сил Хорватии. По состоянию на 2005 год, численность ВМC Хорватии составляла 2500 человек.

История

Организационный состав 
ВМС Хорватии организационно включают командование ВМС, флот, учебное командование, два оперативных командования ВМС (северное и южное), а также учреждения центрального подчинения.

Пункты базирования 
 ВМБ Сплит (главная, штаб ВМС).
 ВМБ Пула
 ВМБ Шибеник
 ВМБ Плоче
 ВМБ Дубровник

Боевой состав

Флот 

Вспомогательные грузовые корабли
 PT-71
Яхты
 «Učka»
 «Jadranka»
Портовые буксиры
 LR-71
 LR-73
Десантные катера
 3 десантных катера типа «11»
 DBJ-101
 DJB-103
 DJB-104
 3 десантных катера типа «22»
 DJB-106
 3 десантных катера типа «21»
 DJB-107
Вспомогательная десантная баржа
 PDS-713
Баркасы
 Водолазный баркас BRM-83
 Моторный транспортный баркас МТВ-51
 Моторный транспортный баркас МТВ
 Моторный баркас «Krasnica»

Береговая оборона 
Береговая оборона представлена 3 подвижными пусковыми установками ПКР RBS-15 и 21 артиллерийской батареей.

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Хорватии не имеют префикса по принадлежности к Военно-морским силам государства.

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Воинские звания и знаки различия

Адмиралы и офицеры

Подофицеры и матросы

Знаки на головные уборы

См. также 
 Военно-морские силы СФР Югославии
 Дунайская флотилия (Хорватия)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВМС Хорватии  
 Narodne Novine, Флаги ВМС Хорватии 
 Фотографии ВМС Югославии